Marastoni ist der Familienname folgender Personen:

 Jakab Marastoni (1804–1860), österreichisch-ungarischer Maler
 Josef Marastoni (1834–1895), österreichischer Maler, Radierer und Lithograph